Гран-прі США 2012 (офіційно 2012 Formula 1 United States Grand Prix) — автогонка чемпіонату світу «Формули-1», яка пройшла 18 листопада 2012 року на автодромі «Траса Америк», Остін, США. Це була дев'ятнадцята гонка сезону 2012 Формули-1. Переможцем гонки став Льюїс Гамільтон.

Класифікація

Кваліфікація 

Примітки
 — Ромен Грожан був оштрафований на п'ять позицій за зміну коробки передач, а Феліпе Масса отримав таке ж покарання за зрив пломби на коробці передач, що було здійснено командою з тактичних міркувань.

Перегони

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

Примітка: 
 Тільки 5 позицій включені в обидві таблиці.
 Команди та пілоти, підписані жирним шрифтом, мають математичну можливість на здобуття титулу.

Примітки

Посилання 

 Результати гонки на сайті formula1.com 
 Результати кваліфікації на сайті formula1.com 
 Результати та перебіг подій гонки на сайті f1news.ru 

2012
Звіти про Гран-прі сезону 2012 Формули-1
Листопад 2012
2012 в американському спорті